Herodià, historiador romà d'origen grec
 Eli Herodià, un dels més famosos escriptors i gramàtics de l'antiguitat